Fotbollsallsvenskan 1950/1951 hade 22 omgångar. Lag 11-12: nedflyttning. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 30 juli-5 november 1950 och vårsäsongen spelades 15 april-3 juni 1951.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1950
Fotboll i Sverige 1951
1950/1951
Fotbollssäsongen 1950/1951